Джейсон Улмер (,  20 грудня 1978, Вілкокс) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав у 1996 році виступами за команду Університету Північної Дакоти (НКАА).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років захищав кольори команд «Лукко», «Портленд Пайретс»‎, «Кассель Гаскіс», «Ганновер Скорпіонс», «Грізлі Адамс Вольфсбург», «Ред Булл» (Мюнхен) та «Лінц Блек-Вінгс».

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Лукко»
Хокеїсти «Портленд Пайретс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Кассель Хаскіс»
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»‎
Хокеїсти «Гріззлі Адамс Вольфсбург»‎
Хокеїсти «Ред Булл» (Мюнхен)‎
Хокеїсти «Лінца»‎